Peter Bakonyi oder Péter Bakonyi ist der Name folgender Personen:

* Peter Bakonyi (Fechter, 1933) (* 1933), kanadischer Fechter ungarischer Herkunft 
 Péter Bakonyi (Fechter, 1938) (* 1938), ungarischer Fechter 
 Péter Bakonyi (Schriftsteller) (* 1949), ungarischer Schriftsteller und Journalist